Falskt korkträd (släktet) (Tetradium) är ett släkte av vinruteväxter som beskrevs av João de Loureiro. Falskt korkträd (släktet) ingår i familjen vinruteväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vinruteväxter